El término lanzón es el nombre vernáculo de varias especies de pez:

 En la familia Alepisauridae, de nombre común lanzón para toda la familia, concretamente para:
 Lanzón nariz corta: Alepisaurus brevirostris.
 Lanzón, lanzón picudo o lanzón nariz larga: Alepisaurus ferox.
 En la familia Ammodytidae, de nombre común lanzón para toda la familia, concretamente para:
 Lanzón o lanzón del Pacífico: Ammodytes personatus.
 Lanzón: Ammodytes tobianus.
 Lanzón: Hyperoplus immaculatus.
 Lanzón: Hyperoplus lanceolatus.
 En la familia Belonidae para:
 Lanzón: Belone belone.
 En la familia Sciaenidae para:
 Corvinilla lanzona: Stellifer lanceolatus.
 En la familia Scomberesocidae para:
 Relanzón: Scomberesox saurus.
 En la familia Scombridae para:
 Atún lanzón: Allothunnus fallai.

Nombres vernáculos de peces